Marcin Zawół (ur. 29 maja 2002) – polski biathlonista. Reprezentuje MKS Karkonosze Jelenia Góra. Mistrz świata juniorów młodszych w sztafecie (z Konradem Badacz i Janem Guńka) oraz wicemistrz w biegu pościgowym (2021). Złoty medalista zimowych igrzysk olimpijskich młodzieży w sprincie (2020). Uczestnik mistrzostw świata juniorów młodszych (2019 i 2020) oraz zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy (2019).

Kariera 

W 2019 wziął udział w mistrzostwach świata juniorów młodszych w Breźnie – w biegu indywidualnym był 72., w sprincie 49., w biegu pościgowym 42., a w sztafecie 9. W tym samym roku wystartował także w zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy w Sarajewie – w biegu indywidualnym był 49, w sprincie 33, a w sztafecie mieszanej 6.

W 2020 wziął udział w zimowych igrzyskach olimpijskich młodzieży w Lozannie (konkurencje biathlonowe rozgrywano w Prémanon) – w biegu indywidualnym był 11., w sprincie triumfował, w pojedynczej sztafecie mieszanej zajął 13. lokatę, a w sztafecie mieszanej był 6. Złoty medal w biegu sprinterskim był 1. w historii występów reprezentacji polski na zimowych igrzyskach olimpijskich młodzieży. W tym samym roku wystartował też ponownie w mistrzostwach świata juniorów młodszych – w Lenzerheide był 14. w biegu indywidualnym, 25. w sprincie i 8. w biegu pościgowym oraz 6. w sztafecie.

Życie prywatne 
Studiuje zarządzanie na AWF Katowice. Jest absolwentem Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Junior młodszy

Junior

Zimowe igrzyska olimpijskie młodzieży

Mistrzostwa Europy juniorów

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Polscy biathloniści
Biathloniści MKS Karkonosze
Ludzie sportu związani z Jelenią Górą
Urodzeni w 2002
Ludzie urodzeni w Kowarach